La Torneo di Pasqua 1926 è stata la 6ª edizione della omonima manifestazione di hockey su pista; la manifestazione venne disputata in Svizzera nella città di Montreux dal 20 al 21 marzo 1926. Il torneo fu organizzato dal Montreux Hockey Club.

Il trofeo è stato vinto dallo  per la 1ª volta nella sua storia.

Squadre partecipanti

Risultati

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 

1926
Competizioni sportive a Montreux